Ла Растра има више значења:

 Ла Растра (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Растра (Санта Круз Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Растра (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Растра (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику